Sadie Sparks – irlandzko-francuski serial animowany, stworzony i wyreżyserowany przez Bronagh O'Hanlon, wyprodukowany przez Brown Bag Films w Irlandii i Cyber Group Studios we Francji.

Oficjalna premiera serialu odbyła się 20 kwietnia 2019 na antenie Disney Channel w Wielkiej Brytanii i w Irlandii. Premiera serialu w Polsce odbyła się 1 sierpnia 2020 na antenie Disney Channel.

Fabuła 
Serial opowiada o Sadie – nastolatce, która odkrywa, że posiada magiczne zdolności, i zostaje początkującą czarodziejką. Jej mentorem jest magiczny królik Gilbert, który został przeniesiony z magicznego wymiaru do ludzkiego świata, aby trenować Sadie i trzymać jej moce pod kontrolą. Sadie musi również utrzymać równowagę pomiędzy swoją nową odpowiedzialnością a szkolnym życiem.

Obsada 
 Georgia Lock – Sadie
 Rufus Hound – Gilbert
 Joshua LaClair – Teepee
 Dominique Moore – Lulu
 Sammy Moore – Sam
 Tyger Drew-Honey – Blaine
 Craig Revel-Horwood – Cornelius
 Cory English – Max
 Laura Aikman – 
 Selina,
 Val
 Morwenna Banks – Covert
i inni.

Spis odcinków

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Irlandzkie telewizyjne seriale animowane
Francuskie telewizyjne seriale animowane
Programy Disney Channel
Seriale telewizyjne emitowane od 2019